Faris steht für:

 Faris (Griechenland), Ort der Gemeinde Sparta
 Al-Faris, Ort im Irak

Fāris steht für:
 Fāris, arabischer Reiter, siehe Furusiyya
 Abū ʿInān Fāris (1329–1358), Sultan der Meriniden in Marokko

Faris ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Faris (1921–2015), irischer Komponist 
 Anna Faris (* 1976), US-amerikanische Schauspielerin
 Ellsworth Faris (1874–1953), US-amerikanischer Sozialpsychologe und Soziologe 
 George W. Faris (1854–1914), US-amerikanischer Politiker
 Muhammed Ahmed Faris (* 1951), syrischer Kosmonaut
 Robert E. Lee Faris (1907–1998), US-amerikanischer Soziologe
 Sean Faris (* 1982), US-amerikanischer Schauspieler
 Usama Faris (* 1984), deutscher American-Football-Spieler
 Valerie Faris (* 1958), US-amerikanische Regisseurin, siehe Jonathan Dayton und Valerie Faris

Siehe auch:
 Farris